Бельшо́м () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на південний схід від Парижа, 135 км на північний захід від Діжона, 28 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 184 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 456,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Бельшом на сайті французького Національного інституту географії
 Бельшом на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бельшом на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна